Ньеде Гидон (, род. , , штат Сан-Паулу, Бразилия) — бразильская женщина-археолог. Получила международную известность как защитник археологического наследия Бразилии.

Известна также своим неформальным внешним видом. Ведёт спортивный образ жизни, каждый день совершает прогулку на расстояние 25 км.

Находки 

Ньеде Гидон руководила раскопками Серра-да-Капивара, где она вместе со своими коллегами обнаружила около 800 доисторических памятников (произведения искусства, жилища и др.). В 1978 году по её ходатайству в зоне Серра-да-Капивара был открыт национальный парк, в настоящее время отнесённый к Всемирному наследию ЮНЕСКО. В 1986 году выступила со спорной публикацией в журнале Nature, где утверждала, что найденные ею в этих местах древние очаги и человеческие артефакты датируются возрастом в 32 000 лет.

К наиболее известным историческим памятникам, которые открыла Ньеде, относится «Педра-Фурада» в регионе Сан-Раймунду-Нонату. Найденный здесь доисторический очаг она датировала 48 700 лет назад, хотя оценки современных археологов куда скромнее — всего около 10 000 лет назад. Педра-Фурада представляет собой скальное жилище на высоте около 17 метров, где представлено свыше 1150 доисторических изображений и многочисленные артефакты.

Помимо указанных памятников, Н. Гидон обнаружила около 800 других археологических памятников, из них в 600 имеются образцы древней живописи, собрала коллекцию из 35 000 фотографий с археологических раскопок, опубликовала многочисленные статьи и книги.

Деятельность 
Ньеде Гидон основала «Музей американского человека» (), а также ряд общинных центров, предоставляющих коммунальные услуги, образование, медицинскую помощь, а также обеспечивающих базовое просвещение по экологии и местной древней истории и охрану местных культурных памятников. Также Ньеде Гидон активно содействовала распространению образования в Бразилии, собирая подписи под петициями о сооружении школ в различных местах.

Гидон основала предприятие по производству оригинальной керамики (Cerâmica de Capivora), и когда оно начало приносить прибыль, передала его местным предпринимателям. Также Н. Гидон выступала в защиту прав женщин и оказывала им различное содействие.

В 2005 году Ньеде Гидон была награждена Премией фонда Принца Клауса, цель которого состоит в награждении лиц, обеспечивающих «больше возможностей для будущего». В настоящее время получает пенсию от правительства Франции, однако продолжает проводить раскопки и участвовать в общественной деятельности в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Biography
 Interview

Археологи Бразилии
Женщины-археологи
Индеанисты
Кавалеры бразильского ордена «За заслуги в культуре»